Пфлюгер (, ) — немецкая фамилия. Известные носители:

 Пфлюгер, Никлаус (род. 1958) — швейцарский католический священник.
 Пфлюгер, Эдуард Фридрих Вильгельм (1849-1910) — немецкий физиолог.